Gulat steht für:

 Ghulāt, Bezeichnung schiitischer Gruppen in der islamischen Doxographie, die in der Verehrung Imamen göttliche Eigenschaften beimessen
 Gulat von Wellenburg, badische Adelsfamilie (österreichischer Adels- und Ritterstand)

Gulat ist der Familienname folgender Personen:
 Walter von Gulat-Wellenburg (1877–1944), deutscher Neurologe und Psychiater